Фраппе

 Frappé — батман, одно из движений классического танца.
 Фраппе — кофейно-молочный коктейль с добавлением измельчённого льда.
 Кофе-фраппе — холодный кофейный напиток греческого происхождения.
 Frappe — гаитянская военизированная организация.